Hideaway (Sanborn), een single uit 1979 van de Amerikaanse saxofonist David Sanborn
 Hideaway (Sailor), een album uit 1985 van Britse muziekgroep Sailor
 Hideaway (band), een Belgische bluesband, opgericht in 1986
 Hideaway (serie), een Britse miniserie uit 1986
 Hideaway (De'Lacy), een single uit 1995 van de Amerikaanse housegroep De'Lacy
 Hideaway (film), een film uit 1995 van de Amerikaanse regisseur Brett Leonard
 Hideaway (Kiesza), een single uit 2014 van de Canadese singer-songwriter Kiesza